ConIFA European Football Cup 2015 — первый Кубок Европы ConIFA, проходящий под эгидой организации ConIFA, международный футбольный турнир для непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов, аффилированных с ФИФА. Турнир проводился с 17 по 21 июня 2015 года, в венгерском городе Дебрецен.

Команды

Не участвовавшие 
Изначально планировалось участие и этих команд, но незадолго до старта турнира стало известно, что эти сборные не будут участвовать:
  Республика Абхазия
 
  Нагорно-Карабахская Республика
 
 
  Франкония
  Республика Южная Осетия

Результаты ConIFA European Football Cup 2015

Групповой этап

Группа А 

 Матчи

Группа В 

 Матчи

Плей-офф

Матч за 5 место 

|19 июня Дебрецен|  | 2 |  | 4

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 на FACEBOOK
 на Twitter

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Спорт в Венгрии в 2015 году
Июнь 2015 года